Björnram ist der Familienname bzw. Beiname folgender Personen:

 Andreas Laurentii Björnram (1520–1591), schwedischer lutherischer Theologe und Erzbischof
 Gustaf Björnram (1746–1804), schwedischer Mystiker
 Hans Larsson Björnram († 1571), schwedischer Diplomat und Politiker